Gai Helvi (tribú), militar romà
 Gai Helvi (pretor), magistrat romà